Weesp – stacja kolejowa w Weesp, w prowincji Holandia Północna, w Holandii. Stacja została otwarta w 1874.

Stacje i przystanki kolejowe w prowincji Holandia Północna